Рене́ Лалу́ (; 13 июля 1929, Париж — 14 марта 2004, Ангулем) — французский аниматор, режиссёр мультипликационных фильмов.

Биография и творчество 
Учился живописи, работал в рекламе, потом — в психиатрической лечебнице, где начал заниматься кукольной анимацией вместе с пациентами. Снял несколько короткометражных лент, наиболее известной из которых стал фильм Улитки (1965, специальный приз жюри Краковского МКФ). Сотрудничал с такими аниматорами и художниками, как Поль Гримо и Ролан Топор. Скончался от инфаркта.

Полнометражные научно-фантастические фильмы 
 Дикая планета / La Planète sauvage (1973, по книге Стефана Вуля, специальный приз Каннского МКФ)
 Властелины времени / Les Maîtres du temps (1982, по книге Стефана Вуля)
  Гандахар. Световые годы / Gandahar (1987, по роману Жан-Пьера Андревона)

Литература 
 Blin F. Les Mondes fantastiques de René Laloux. — Chaumont: Pythagore, 2004

Ссылки 
 Сайт, посвященный Рене Лалу
 Рене Лалу в «Архиве фантастики»
 На сайте IMDB

Незавершённые статьи о мультипликации
Мультипликаторы Франции
Мультфильмы Рене Лалу
Похороненные в Ангулеме